Залата на славата на WWE е зала на славата за кеч личности, поддържани от WWE. Беше официално създадена на 22 март 1993 в епизод на Първична сила където Андре Гиганта, който умря два месеца по-рано, беше провъзгласен за единственото въведение. Церемониите през 1994 и 1995 в съчетание с pay-per-view турнирите Крал на ринга. През 1996, церемонията беше с турнира Сървайвър, за първи път пред платила публика, както кечистите, след което Залата на славата направи прекратяване.

През 2004, WWE възобновиха Залата на славата и се съчета с КечМания 20. Тази церемония, като предишните, небеше излъчена по телевизията, но беше пусната на DVD на 1 юни 2004. Започвайки с церемонията 2005, редактирана версия на Залата на славата беше излъчена по Spike TV (2005) и по USA Network (2006 –); те бяха излъчени на запис. От 2005, цялата церемония Залата на славата беше част от КечМания DVD записа, и от 2014, се излъчва пряко по WWE Network. През 2015, Историческите церемонии Зала на славата на WWE стана на разположение по WWE Network.

Въпреки че сграда никога не е била построена за представяне на Залата на славата, WWE е поглеждала назад за изграждането на съоръжението. През 2008 г., Шейн Макмеън, тогавашният изпълнителен вицепрезидент на Глобалната медия на WWE, заяви, че WWE е била съхраняване сувенири в склад в продължение на години, с всички елементи, категоризирани и датирани в случай, че съоръжението се създаде.

От 2016, има общо 147 въведени – 100 кечисти, въведени индивидуално, 10 групови въведения (включващи 29 кечисти в тези групи), девет знаменитости, двама получатели на Наградата Уариър, и седем Наследствени въведения. 35 починали членове бяха въведени. Рик Светкавицата е единственият член на Залата да бъде въведен два пъти, първият сам през 2008, после като член на Четирите конници през 2012.

Въведени

Индивидуални

Групи

Знаменитости

Награди Уориър

Наследствени 
През 2016, WWE представи нова категория на Залата на славата наречена „Наследство“. Въведените в новата категория, включват кечисти от ранните години на професионалния кеч, преди всичко от началото на 20 век. Всички въведени дотогава са починали членове и са признати с видео кадри на церемонията.

Източници 

WWE
WWE
WWE
Кеч